Zandvoortweg (Baarn)
Zandvoortweg (Hasselt)
Zandvoortweg (Zelhem)
Zandvoortweg (Middelburg)